Le sigle CNRA peut désigner :

 le Certificat de navigabilité restreint d'aéronef, accordé aux avions construits par des amateurs, en France ;
 la Confédération nationale des radios associatives (anciennement Conseil national des radios associatives), en France ;
 le Conseil national de la Révolution algérienne, organe suprême (parlement) du FLN pendant la guerre d'Algérie ;
 le Conseil national de la recherche archéologique, en France ;
 le Centre national de recherche archéologique, au Luxembourg ;
 le  Centre national de recherche en archéologie, en Algérie ;
 le Conseil national de régulation de l’audiovisuel, l'organisme de régulation des médias au Sénégal.

Sigle de 4 caractères